Elitserien i bandy 2022/2023 inlleddes 28 oktober 2022 och är Sveriges högsta division i bandy för herrar säsongen 2022/2023. Villa Lidköping BK vann grundserien, men förlorade SM-finalen mot Västerås SK.

Förlopp
 Bollnäs GIF började inför säsongen spela sina hemmamatcher inomhus, då SBB Arena invigts oktober 2022 och ersatt Sävstaås IP.
 2 november 2022 beslutade sig AIK för att dra sig ur serien på grund av ekonomiska problem. Lagets matcher ströks ur serietabellen, som därmed blev ständigt haltande eftersom inget ersättningslag sattes in, trots att det hela skedde tidigt under säsongen.

Klubbar
Lag 1–13 från grundserien av Elitserien 2021/2022, segraren i Allsvenskan 2021/2022 kvalificerade sig direkt för vidare spel i högsta divisionen.

* – inomhus (bandyhall)

Tabell

Slutspel 
Lag 7–10 spelar åttondelsfinaler efter UEFA-modell (med hemma- och bortamål). Lag 1–6 är direktkvalificerade till kvartsfinal. Kvartsfinaler och semifinaler avgörs i bäst av fem matcher medan finalen avgörs i en match.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

IK Sirius - IFK Motala

Hammarby IF - Vetlanda BK

Kvartsfinaler

Villa Lidköping BK - IK Sirius

Bollnäs GoIF - Broberg/Söderhamn IF

Västerås SK - Vetlanda BK

Sandvikens AIK - Edsbyns IF

Semifinaler

Villa Lidköping BK - Bollnäs GoIF

Västerås SK - Edsbyns IF

Final

Villa Lidköping BK - Västerås SK

Kval till Elitserien 2023/2024 

I kvalet deltar lag 12-13 från Elitserien och lag 2-3 från Allsvenskan. De fyra lagen spelar ett gruppspel där de två främsta kvalificerar sig för Elitserien 2023/2024.

Resultattabell

Källor

Externa länkar

Sport i Sverige 2022
Sport i Sverige 2023
Bandysäsongen 2022/2023
2022/2023